Раис Гуссамович Туляков (псевдоним — Раис Туляк; 1959—2007) — башкирский поэт, член Союза писателей Республики Башкортостан. Лауреат Государственной премии им. Ш. Бабича (1995).

Биография 
Раис Туляков родился в 1959 году в деревне Буранбаево Баймакского района БАССР. После окончания средней школы работал в колхозе. Служил в рядах Советской Армии.

После службы учился в Башкирском государственном университете.

По окончании БГУ работал литсотрудником Союза писателей, потом преподавателем в Сибайском педколледже, Сибайском филиале БГУ. Работал ответственным секретарем Сибайского филиала Союза писателей, заведующим отдела пропаганды Союза писателей Башкортостана.

С 2000 года работал в редакции журнала «Тамаша», газеты «Башкортостан» и др.

Первый сборник стихов был издан в Уфе в 1988 году. За поэму «Ҡашмау» и сборник стихов «Ожерелье» был удостоен молодежной государственной премии им. Ш. Бабича.

Р. Туляк — автор четырех поэтических сборников. Сборник со стихами поэта «Душа поющая бессмертна» после его смерти подготовила и выпустила его вдова Ф. Х. Тулякова.

Память 
В начале 2009 года, в связи с 50-летием со дня рождения поэта Р.Туляка, редакция газеты «Йэшлек» объявила республиканский конкурс поэзии.

Награды 
Государственная премия им. Ш. Бабича (1995)

Ссылки 
 оцифрованные произведения в  Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан
 на башкирском языке
 другие источники
 
 http://rtuljak.narod.ru/
 http://www.husainov.com/node/34
 http://www.bashkortostan.ru/organizations/40/news/17986.html
 http://libmap.bashnl.ru/node/720

Выпускники Башкирского государственного университета
Персоналии:Башкортостан (газета)
Башкирские поэты